Martes negro puede designar a:
 El martes 29 de octubre de 1929, día que se produjo la máxima caída en las cotizaciones en la Bolsa de Nueva York, la semana siguiente al jueves negro (24 de octubre de 1929), durante el crack del 29 que inicia la Gran Depresión.
 Martes negro (en inglés Black Tuesday), película de Hugo Fregonese (1954).
 El martes 7 de febrero de 1967, día que se iniciaron los incendios de Tasmania de 1967 
 El martes 11 de septiembre de 2001, día que se produjeron los atentados del 11 de septiembre de 2001'''.